Kur steht für:
 Kur, medizinische Vorsorge- oder Rehabilitationsleistung
 verharmlosend für Doping im Bodybuilding, siehe Bodybuilding #Einstellung im Amateurbereich
 Kur (Dämon) aus der sumerischen Mythologie
 Kur (Heiliges Römisches Reich), Wahlversammlung zur Bestimmung des römisch-deutschen Königs bzw. Kaisers im Heiligen Römischen Reich
Kurfürstenwürde (Kurzform), siehe Kurfürst
 Kur (Insel), indonesische Insel der Molukken
 Kur (Sprache), malayo-polynesische Sprache auf der Insel Kur
 Kur (Tunguska), Quellfluss des Amur-Nebenflusses Tunguska im Fernen Osten Russlands
 Kur (Tuskar), Nebenfluss des Tuskar im Westen des europäischen Teils Russlands
 Kur (Wappengemeinschaft), polnische Wappengemeinschaft

Kur ist der Familienname folgender Personen:
 Camilla Kur Larsen (* 1989), dänische Fußballspielerin

KuR steht für:
 Kirche & Recht, Zeitschrift
 Kommunikation und Recht, Zeitschrift

KUR steht für:
 Kenya and Uganda Railways, ehemalige Bahngesellschaft 
 Kompanieunterrichtsraum, Unterrichtsraum einer (Grundausbildungs-)Kompanie
 Kosten-Umsatz-Relation, Kehrwert des Return on Investment
 Kunst und Recht, Journal für Kunstrecht, Urheberrecht und Kulturpolitik

kur steht für:
 Kurdische Sprachen (ISO-639-3-Code)

Die Kur steht für:
 Die Kur, amerikanischer Stummfilm von Charlie Chaplin

Siehe auch:
 Kuhr
 Chur (Begriffsklärung)
 K & R, eine ähnliche Abkürzung
 Cour

Abkürzung